Дніпро МТ — серія моделей мотоциклів, що випускались Київським мотоциклетним заводом (КМЗ).
 ДНІПРО-МТ — цифрова автоматична телефонна станція.